Bachgraben ist ein geographischer Name:

Gewässer:
 Bachgraben (Ammer), linker Zufluss der Ammer in Böbing, Bayern
 Bachgraben (Bäckergraben), rechter Zufluss des Bäckergrabens (zur Naab) in Bubach an der Naab, Stadt Schwandorf, Landkreis Schwandorf, Bayern
 Bachgraben (Federbach), linker Zufluss des Federbachs nach Muggensturm, Landkreis Rastatt, Baden-Württemberg
 Bachgraben (Leidersbach), rechter Zufluss des Leidersbaches in Ebersbach, Gemeinde Leidersbach, Landkreis Miltenberg, Bayern
 Bachgraben (Main), linker Zufluss des Untermains in Hainstadt, Gemeinde Hainburg, Landkreis Offenbach, Hessen
 Bachgraben (Lützelsachsenbach), rechter Zufluss vom Bachberg des Lützelsachsenbachs (linker Oberlauf des Mühlbachs, zum Landgraben, zur Weschnitz) vor Lützelsachsen, Stadt Weinheim, Rhein-Neckar-Kreis, Baden-Württemberg 
 Bachgraben (Paar) – zwei Zuflüsse der Paar in Bayern; flussabwärts:
 Bachgraben (Paar, Taiting), linker Zufluss der Paar bei Taiting, Gemeinde Dasing, Landkreis Aichach-Friedberg
 Bachgraben (Paar, Waidhofen), rechter Zufluss der Paar in Waidhofen, Landkreis Neuburg-Schrobenhausen
 Bachgraben (Rothmannbach), linker Zufluss des Rothmannbach (zur Berchtesgadener Ache) im gemeindefreien Schellenberger Forst,  Landkreis Berchtesgadener Land, Bayern
 Bachgraben (Sauer), linker Zufluss der Sauer bei Betschdorf, Département Bas-Rhin, Region Grand-Est, Frankreich
 Bachgraben, Oberlaufabschnittsname bis ins Gebiet von Kettershausen, Landkreis Unterallgäu des Schleipfbachs, linker Zufluss des Haselbachs oder der Hasel (zur Günz) vor Ebershausen, Landkreis Günzburg, beide Orte in Bayern

Ortsname:
 Bachgraben (Frasdorf), Einöde der Gemeinde Frasdorf im Landkreis Rosenheim, Bayern
 Bachgraben (Ortenberg), Wohnplatz der Gemeinde Ortenberg im Ortenaukreis, Baden-Württemberg

Flurname:
 Bachgraben, Fluss sowie gleichnamiges Industrie- und Sportareal in Allschwil, Kanton Basel-Landschaft, Schweiz

Siehe auch:
 Bächgraben